Чинник (калька з  — «той, що робить, чинить»), фактор ( — «діяти», «виробляти», «примножувати») — умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис, тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче».

Чинник в економіці, також «драйвер» (від англ. driver — рушій) — робота чи умова, що мають прямий вплив на поточну (операційну) роботу (чи структуру затрат на інші роботи) певного господарства.

Чинник в технології — джерело впливу на процес, явище, систему.

Чинник — змінна величина, яка, за припущенням, впливає на результати експерименту.

Література 
 М. Надольний. Рушійні сили історії //

Посилання 
  — Том 11, 1980. — С. 326.

Процеси
Філософські терміни